Jesús de Nazareth es una película colombo-española de 2019, que narra la vida de Jesús a partir de su estadía en el desierto del Valle del Jordán pasando por el viacrucis y llegando a la resurrección.

La película fue rodada en Almería, Cartagena, Cabo de Gata, Vélez Blanco (España) y cuenta con un elenco extenso y más de 1600 extras que darán vida a la película sobre Jesucristo rodada en español con unos valores de producción con tecnología de grabación.

Reparto 

 Julian Gil como Jesús.
 Mayrin Villanueva como María madre.
 Lincoln Palomeque como Simón Pedro.
 Eugenio Siller como Juan.
 Gaby Espino como María Magdalena.
 Santiago Ramundo como Judas.
 Pedro Moreno como Tomás.
 Mauricio Henao como Santiago.
 Marlene Favela como Salomé.
 Anaju Dorigon como Marta de Betania.
 Sergio Goyri como Herodes Antipas.
 Mario Cimarro como Juan el Bautista.
 Fernando Allende como Caifás.
 Sergio Marone como Poncio Pilato.
 Carlos de la Mota como El Centurión.
 Miguel Arce como Barrabás.
 José Varela como Nicodemo.
 J.C. Montes-Roldan como Diablo.

Véase también 
 Jesús de Nazaret en el cine
 Viacrucis
 Jesucristo
 Nuevo Testamento
 Juan Apóstol, el más amado

Referencias

Enlaces externos 

Películas de 2019
Películas dramáticas de Estados Unidos
Películas ambientadas en la Antigua Roma
Películas basadas en la Biblia
Películas sobre el cristianismo
Películas religiosas
Películas en arameo
Películas en hebreo
Películas en latín
Películas rodadas en Roma
Películas rodadas en Matera
Películas sobre Jesús
Películas sobre temas jurídicos